

Шихазани — село, Канаський район, Чувашія
 Шихазани — виселок, Канаський район, Чувашія